Horns Herred har flere betydninger:

 Horns Herred  (Sjælland) – et herred i Frederiksborg Amt (tidligere i Medelsyssel).
 Horns Herred  (Jylland) – et herred i det tidligere Hjørring Amt.
 Hornsherred – en sjællandsk halvø.

Formen Hornsherred bruges til tider om det sjællandske herred.

Begge herreder benyttede et jagthorn i deres herredsvåben: